Паёнк () — польская фамилия. Известные носители:

 Паёнк, Антоний (1893—1965) — польский политик.
 Паёнк, Хенрик (род. 1937) — польский писатель.
 Паёнк, Марек (род. 1977) — польский музыкант.